Canal 5 puede referirse a cualquiera de los siguientes canales de televisión:

 C5N (antes Canal 5 Noticias), de Buenos Aires, Argentina.
 Canal 5 (San Juan), de San Juan, Argentina.
 Telefe Rosario (repetidora de Telefe), de Rosario, Argentina.
 Canal 5 (Puerto Montt), de Chile.
 Canal 5 (Honduras).
 Canal 5 (México).
 Canal 5 (Nicaragua).
 Canal 5 (Uruguay).

Canal 05